У́лица Ники́тина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Никитина — улица в Барнауле.
Улица Никитина — улица в Брянске.
 Улица Никитина — улица во Владикавказе.
 Улица Никитина — улица в Волгограде.
 Улица Никитина — улица в Гдове.
 Улица Никитина — улица в Красноярске.
 Улица Никитина — улица в Липецке.
 Улица Никитина — улица в Москве.
 Улица Никитина — улица в Новосибирске.
 Улица Никитина — улица в Томске.

Украина 
 Улица Никитина — улица в Донецке.
 Улица Никитина — улица в Одессе.
 Улица Никитина — улица в Черновцах.
 Улица Никитина — улица в Кропивницком.